The National Electricity Market Management Company Limited (NEMMCO) (рус. Национальная компания по управлению рынком электроэнергии, НЕММКО) была  Системным Оператором рынка электроэнергии в Австралии (NEM). НЕММКО образована в 1996, чтобы администрировать и управлять рынком электроэнергии Австралии (NEM), развивать рынок и непрерывно улучшать его деятельность. 1 июля 2009 преобразована в Австралийского оператора энергорынка.

Правительства штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Территории столицы Австралии, Виктории, Южной Австралии и Тасмании являются членами НЕММКО. Каждое из этих правительств назначает директора в правление НЕММКО.

НЕММКО - компания под управлением Закона корпораций. Она работает на сбалансированной основе, восстанавливает затраты действий NEM и управляет организацией, устанавливая платежи против участников рынка. Платежи включают постоянные и переменные составляющие, которые зависят от типа участника и его торговых акций на рынке. Структура взносов, подлежащих оплате НЕММКО периодически переопределяется, в то время как фактические уровни оплаты устанавливаются раз в год.

НЕММКО управляет энергорынком и энергосистемой из двух контролирующих центров, расположенных в разных штатах. Оба центра работают по одному времени и оснащены одинаковым ИТ- и телекоммуникационным оборудованием. Всем энергорынком или его отдельными областями можно управлять из одного или обоих центров. Эта договоренность - средство для обеспечения непрерывной поставки электроэнергии, несмотря на стихийные бедствия или другие события, и обеспечивает НЕММКО гибкость для быстрого реагирования на существенные перемены на рынке или в системе власти.

Ссылки
 NEMMCO (obsolete)
 Australian Energy Market Operator

Примечания 

Компании Австралии